Чуллу — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Чуллу (Агдамский район)
 Чуллу (Джебраильский район)